

Classifica

Risultati

Collegamenti esterni 

Qualificazioni EuroBasket 2017
Pallacanestro nel 2016